De Grand Prix-wegrace van Italië 2007 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 3 juni 2007 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP
Makoto Tamada had zich oorspronkelijk niet gekwalificeerd, maar omdat het tijdens de kwalificatie regende, mocht hij de race toch starten.

250 cc
Jorge Lorenzo, Aleix Espargaró, Thomas Tallevi, Arturo Tizón, Taro Sekiguchi, Eugene Laverty, Fabrizio Lai en Yuki Takahashi hadden zich oorspronkelijk niet gekwalificeerd, maar omdat het tijdens de kwalificatie regende, mochten zij de race toch starten.

125 cc
Pol Espargaró, Stevie Bonsey, Tobias Siegert en Hugo van den Berg hadden zich oorspronkelijk niet gekwalificeerd, maar omdat het tijdens de kwalificatie regende, mochten zij de race toch starten.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Italië